Daedalochila triodontoides är en snäckart som först beskrevs av Bland 1861.  Daedalochila triodontoides ingår i släktet Daedalochila och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
triodontoides